

Culture et société 
 Le Grand prix Bernard et Odile Tissot est un prix de l'Académie française des sciences, créé en 2004 en l'honneur du géologue pétrolier Bernard Tissot (1931-).

Patronyme 

 Bernard Tissot (1902-1968), un homme politique français, maire de Rouen de 1958 à 1968 ;
 Bernard Tissot (1931-), un géologue et géochimiste du pétrole et du gaz naturel.

Toponyme 
 La place Bernard-Tissot est une voie publique de Rouen (Seine-Maritime, région Normandie, France), nommée en l'honneur de l'homme politique Bernard Tissot (1902-1968).

Notes et références